Илья Владимирович Пахомов (1916, город Жиздра, теперь Калужской области Российская Федерация — , Харьков) — советский государственный деятель, директор Харьковского завода «Электротяжмаш». Депутат Верховного Совета УССР 6-8-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего. С 1932 г. — токарь завода имени Калинина в городе Клинцы Западной области РСФСР.

В 1940 году окончил Брянский машиностроительный институт.

В 1940 — 1956 г. — инженер-технолог, старший инженер-технолог, заместитель секретаря партийного комитета, начальник отдела Харьковского завода транспортного машиностроения.

В 1942 году вступил в ВКП(б).

В 1956 — 1974 г. — директор Харьковского завода «Электротяжмаш» имени Ленина.

В 1974 — мае 1975 г. — заместитель директора Научно-исследовательского института при Харьковском заводе «Электротяжмаш» имени Ленина.

Награды 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Знак Почета
 орден Красной Звезды
 медали

Литература 
 газета Советская Украина — 6 мая 1975 г.

Персоналии по алфавиту
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Родившиеся в 1916 году
Умершие в 1975 году
Умершие 4 мая
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Красной Звезды
Делегаты XXII съезда КПСС